Евге́ний Седо́в:
 Седов, Евгений Вадимович (род. 1996) — российский пловец.
 Седов, Евгений Иванович (род. 1954) — артист цирка.
 Седов, Евгений Николаевич (род. 1930) — советский и российский селекционер.